Matagal — formação vegetal composta majoitariamente de arbustos
Erica azorica — planta arbustiva endémica dos Açores, onde é conhecida como mato
Charneca — habitat caracterizado por vegetação xerófila
Mato (distrito) — do Peru
Mato (Ponte de Lima) — antiga freguesia portuguesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de vegetais